Giano peut désigner:

 Giano dell'Umbria, commune italienne dans la province de Pérouse, dans la région Ombrie, en Italie centrale ;
 Giano Vetusto, commune italienne de la province de Caserte dans la région Campanie en Italie ;